Гран-при Австралии 1990 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Аделаида в Австралии. Соревнования состоялись 4 ноября 1990 года. Это был пятисотый Гран-при в истории чемпионатов мира Формулы-1.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна — 1:15,671
 Лучший круг: Найджел Мэнселл — 1:18,203
 Круги лидирования: Айртон Сенна 61 кругов (1—61); Нельсон Пике 20 кругов (62—81)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии